Николай Арендт:
 Арендт, Николай Андреевич (1833—1893) — сын Андрея Фёдоровича Арендта, племянник Николая Фёдоровича Арендта, первопроходец отечественного воздухоплавания, теоретик, основоположник парящего и планируемого полета, изобретатель безмоторного летательного аппарата.
 Арендт, Николай Фёдорович (1785—1859) — крупный врач-практик, хирург. С 1829 года — лейб-медик Николая I, облегчал страдания А. С. Пушкина после дуэли с Дантесом.